Osoby:
 Aelrun Goette – niemiecka reżyserka
 Albrecht Goette – niemiecki aktor
 Alexander Goette – niemiecki zoolog
 Wilhelm Goette – niemiecki architekt
 Wolf Goette – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Goethe
 Götte